Данијел Питер Мастерсон () је амерички глумац који је најпознатији због своје улоге Стивена Хајда у серији Веселе седамдесете. Рођен је 13. марта 1976. у Албертсону, Лонг Ајленд. Такође је глумио Џастина у серији Сибил и Џимија у Розани, као и неколико пута у емисијама Punk'd и Mad TV. Полубрат је глумца Кристофера Мастерсона који је глумио у телевизијској серији Малколм у средини.

Оснивач је Долче ресторана који је основао заједно са колегама из серије Веселе седамдесете Ештоном Кучером и Вилмером Валдерамом. Мастерсон ради и као диск-џокеј у ноћним клубовима Лос Анђелеса под именом Донки Панч. Такође је и домаћин екстремно популарне радио емисије Осети моје срце. Познат је због својих духовитих монолога и доброг укуса за музику.

Дени Мастерсон је припадник Сајентолошке цркве.

Филмске улоге 

|-
| 1993. || Бетовен 2 || -{Beethoven's 2nd}- || Сет
|-
| 1995. || || -{Bye Bye Love}- || Mikey ||
|-
| 1997. || || -{Star Kid}- || Kevin, Stacey's Boyfriend ||
|-
| 1997. || Тројански рат || -{Trojan War}- || Сет
|-
| 1997. || Украдено лице || -{Face/Off}- || Karl ||
|-
| 1998. || Факултет страха || -{The Faculty}- || ученик који тражи дрогу
|-
| 1998. || || -{Too Pure}- || Tipper || 
|-
| 1998. || || -{Wild Horses}- || Danny
|-
| 1999. || || -{Dirt Merchant}- || Dirt Merchant || 
|-
| 2000. || || -{Dracula 2000}- || Nightshade || 
|-
| 2001. || || -{How to Make a Monster}- || Jeremy || 
|-
| 2001. || || -{Alex in Wonder}- || Patrick || 
|-
| 2001. || || -{Strange Frequency}- || Randy || 
|-
| 2002. || || -{Hold On}- || 
|-
| 2002. || || -{Hip, Edgy, Sexy, Cool}- || 
|-
| 2002. || || -{Comic Book Villains}- || Conan || 
|-
| 2006. || || -{You Are Here}- || Derek || 
|-
| 2006. || || -{Puff, Puff, Pass}- || Codey || 
|-
| 2007. || || -{Capers}- || Fitz || 
|-
| 2007. || || -{Smiley Face}- || Steve The Roommate || 
|-
| 2008. || || -{Made for Each Other}- || 
|-
| 2008. || Увек реци да || -{Yes Man}- || || 
|}

Телевизијске улоге 

|-
| 2005. || || -{Punk'd}- ||
|-
| 2001. || Како направити чудовиште || || Џереми
|-
| || || Mad Tv (2002 & 2004)
|-
| 2001. || || -{Strange Frequency}- || Ренди
|-
| 2001. || || -{Grounded for Life}- || Винс
|-
| 1998—2006. || Веселе седамдесете || || Стивен Хајд
|-
| 1997. || || -{Sliders}- || Ренфилд
|-
| 1996—1998. || Сибил || || Џастин Торп
|-
| 1996. || || -{Party of Five}- || Мет
|-
| 1996. || || -{Tracey Takes On...}- || King the dog
|-
| 1996. || Њен задњи плес || || Рајан
|-
| 1996. || || -{Seduced by Madness: The Diane Borchardt Story}- || Сет
|-
| 1996. || || -{American Gothica}- || Реј
|-
| 1995. || || -{Extreme}- || Скитер
|-
| 1994. || Њујоршки плавци || || Џон
|-
| 1994. || Розана || || Џими
|-
| 1993. || Џоов живот || || Лео Ђенаро
|-
| 1988. || || -{Jake and the fatman}- || Бач
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Амерички глумци
Рођени 1976.